Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров брассом среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 19 и 20 сентября. Приняли участие 49 спортсменов из 44 стран.

Выигравший серебро 20-летний Теренс Паркин из ЮАР — полностью глухой от рождения.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 247–254   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000